Cedar Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Hills (Florida)
 Cedar Hills (Iowa)
 Cedar Hills (Oregon)
 Cedar Hills (Utah)

Siehe auch:
 Cedar Hill